Shumpei Fukahori (Aichi, 29 de junho de 1998) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Shumpei Fukahori começou a carreira no Nagoya Grampus. Jogou por empréstimo no Vitória de Guimarães, em Portugal.

Naturais de Aichi
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Japoneses expatriados em Portugal